Magyarország
 Bucsa, település Békés megye Szeghalmi járásában
 Kisbucsa, település Zala megye Zalaegerszegi járásában
 Szlovákia
 Zólyombúcs (korábban Bucsa, 1907-ig Búcs, szlovákul 1927-ig Buča, majd Budča) község a Besztercebányai kerületben, a Zólyomi járásban
 Románia
 Királyhágó (1899-ig Bucsa, románul Bucea), település Kolozs megyében
 Ukrajna
 Bucsa (ukránul Буча), település a Kijevi területen
 Bulcsú (ukránul/oroszul Буча), 1957-től Beregszász egyik városrésze
 Bucsa, az Irpiny mellékfolyója (34 km)